Георг Кардинал фон Виддерн (; 1841—1920) — немецкий военный писатель.

Сочинения 
«Die russ. Kavalleriedivisionen und die Armeeoperationen im Balkanfeldzuge 1877-78» (Берл., 1878); 
«Handbuch für Truppenführung und Stabsdienst», переработанный под заглавием: «Heeresbewegungen und Märsche» (Лпц., 1892); 
«Die Infanterie im Gefecht allein, sowie mit andern Waffen und im kleinen Kriege» (3 изд. Гера" 1892); 
«Das Nachtgefecht im Feld— und Festungskriege» (2 изд. Берл. 1889); 
«Das Gefecht an Flussübergängen und der Kampf an Flusslinien» (Берл., 1890); 
«Der Grenzdetachementskrieg und die Kavallerie-Unternehmungen während der Mobilmachung» (Берл., 1892) и др.

Примечания

Литература 
 

Военные писатели Германии